John Robertson può riferirsi a:

John Robertson (1787-1873), politico statunitense della Virginia
John B. Robertson (1809-1892), politico statunitense del Connecticut
John Robertson (1877-1935), calciatore scozzese
 John S. Robertson (1878-1964), attore e regista canadese
 John Robertson (1953-), calciatore scozzese
 John Robertson (1964-), calciatore scozzese